Der Unsichtbare ist der Titel folgender Werke aus

Literatur:
 Der Unsichtbare (Originaltitel: The Invisible Man), Roman von H. G. Wells aus dem Jahr 1897
 Der Unsichtbare (Havlíček) (Originaltitel: Neviditelný), Roman von Jaroslav Havlíček aus dem Jahr 1937
 Der Unsichtbare (Wahl) (Originaltitel: Den Osynlige), Kriminalroman von Mats Wahl aus dem Jahr 2000

Film und Fernsehen:
 Der Unsichtbare (1933) (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanischer Horrorfilm 
 Der Unsichtbare (Fernsehserie, 1958) (Originaltitel: The Invisible Man), britische Fernsehserie
 Der Unsichtbare (1963), deutscher Gruselthriller
 Der Unsichtbare (Fernsehserie, 1975) (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanische Fernsehserie
 Der Unsichtbare (1987), deutsche Filmkomödie
 Invisible Man – Der Unsichtbare (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanische Fernsehserie von 2000–2002
 Der Unsichtbare (2020) (Originaltitel: The Invisible Man), US-amerikanischer Horrorfilm von Leigh Whannell und eine moderne Adaption des gleichnamigen Romans

Siehe auch:
 Die Unsichtbare
 The Invisible Man